Fryda oder Frýda ist der Nachname von:

 Milan Frýda (* 1965), ehemaliger tschechischer Fußballspieler
 Afroditi Fryda (* 1964), griechische Sängerin